Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-7, 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 José Luis Clerc (terzo turno)
 José Higueras (Campione)
 Pavel Složil (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 José Higueras (quarti di finale)
 Adriano Panatta (quarti di finale)

 Chris Lewis (terzo turno)
 Karl Meiler (primo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)
 Željko Franulović (terzo turno)
 Vladimír Zedník (terzo turno)
 Uli Pinner (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Francisco González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1978